De 500 meter vrouwen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2022 werd op zaterdag 30 oktober 2021 in ijsstadion Thialf te Heerenveen verreden, waarbij 24 deelneemsters startten. De wedstrijd werd gereden over twee sessies, waarbij elke rijdster eenmaal in de binnenbaan en eenmaal in de buitenbaan startte.

Titelverdedigster was Femke Kok die de titel pakte tijdens de NK afstanden 2021. Zij werd opgevolgd door Jutta Leerdam, die tweemaal de snelste was, en Femke Kok in de tweede omloop in een rechtstreeks duel versloeg.

Uitslag 

Uitslag op 

Sanneke de Neeling viel in de eerste omloop, en reed de tweede omloop niet meer mee.

Vrouw 00500 meter
Nederlands kampioenschap schaatsen - 500 meter vrouwen